Esquire (tijdschrift), een Amerikaans mannenblad
 Esquire (Nederland), de Nederlandse editie hiervan
 Esquire (titel), een titel voor advocaten in de Verenigde Staten en een beleefdheidstitel in het Verenigd Koninkrijk
 Esquire Records, een voormalig Brits platenlabel
 Esquire (band), Britse muziek rondom Nikki Squire
 Esquires, een Canadese koffiehuisketen
 Fender Esquire, een elektrische gitaar
 The Esquires, een voormalige Amerikaanse R&B-groep

Zie ook 
 Squire (doorverwijspagina)